Canal 33 puede referirse a:

 Canal 33 de Gran Temuco, Chile.
 Canal 33 de El Salvador.
 Canal 33 de la Comunidad de Madrid, España.
 Canal 33 de Lima, Perú.

Canales de televisión por número